Уравнения Лагранжа:
 Уравнения Эйлера — Лагранжа
 Уравнения Лагранжа первого рода
 Уравнения Лагранжа второго рода
 Уравнение Лагранжа — Даламбера
 Уравнения Лагранжа (гидромеханика)